Aureli (metge)
 Aureli I d'Astúries
 Sant Aureli Agustí
 Aureli Aquil·leu
 Aureli Climent Prudenci (Tarraconense 348- ? 405), poeta i apologista
 Aureli Cotta Messal·lí
 Aureli Eubule (segle III), ministre d'Elagàbal nascut a Emesa 
 Aureli Pacoros
 Aureli del Velai, bisbe de lo Puèi de Velai la segona meitat del , venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Aureli Valeri Valent militar i cèsar romà
 Aureli Zòtic
 Gai Aureli Cotta, diversos personatges
 Gai Aureli Escaure
 Gneu Aureli Orestes, pretor urbà el 77 aC. No es coneix res de la seva vida
 Luci Aureli Aviani Simmac
 Luci Aureli Cotta, diversos personatges
 Luci Aureli Orestes, diversos personatges
 Luci Aureli Ver
 Luci Aureli Ver Cèsar
 Magne Aureli Cassiodor
 Marc Aureli
 Marc Aureli Car
 Marc Aureli Carí, emperador romà, fill gran de Marc Aureli Car
 Marc Aureli Claudi
 Marc Aureli Cotta, diversos personatges
 Marc Aureli Escaure
 Marc Aureli Galeri Maximià
 Marc Aureli Mari
 Marc Aureli Olimpi Nemesià
 Marc Aureli Quintil, emperador romà, germà de l'emperador Marc Aureli Claudi el Gòtic
 Marc Aureli Paulí, cònsol el 277 
 Marc Aureli Probe
 Marc Aureli Sever Alexandre
 Marc Aureli Valeri Carausi
 Valerià
 Quint Aureli Simmac, diversos personatges
 Sext Aureli Properci
 Sext Aureli Víctor